Альбина Альбертовна Хабибулина (родилась 11 мая 1992 года в Ташкенте, Узбекистан) — узбекистанская теннисистка; победительница 28 турниров ITF (один — в одиночном разряде).

Общая информация 
Альбина в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард. Кумир в теннисе — Мартина Хингис. Целью своей карьеры Хабибулина считает достижение первой строчки рейтинга WTA.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (1) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (27)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Узбекистана